Фенилендиами́н C6H4(NH2)2 — химическое соединение, диаминобензол, имеет три изомера.

Анилины
Ароматические амины